László Rajk (1909-1949), personnalité politique hongroise
 László Rajk (1949-2019), architecte hongrois, fils du précédent